Nalliers (Vendeia)
 Nalliers (Vienne)